Беширевићи су насељено мјесто у општини Сребреница, Република Српска, БиХ. Према подацима пописа становништва 2013. године, у овом насељеном мјесту је пописано 51 лице.

Географија

Историја

Становништво

Референце

Види још 

 Општина Сребреница

Насељена места општине Сребреница
Насељена мјеста у Републици Српској
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини
Насеља са већинским муслиманским становништвом 1991. у данашњој Републици Српској